Funkiella är ett släkte av orkidéer. Funkiella ingår i familjen orkidéer. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Orkidéer
Funkiella